Милан Милосављевић може да се односи на:

 Милан Милосављевић Микица (1965), музичар.
 Милан Милосављевић (глумац) (1960), глумац.